Тосака  — японская фамилия.
 Тосака, Дзюн (1900—1945) — один из ведущих японских интеллектуалов, мыслитель-марксист, педагог и общественный деятель периода Сёва.
  (род. 1987) — японский певец и актёр.
 Тосака, Цутому (род. 1935) — известный японский культурист-пенсионер, многократный победитель чемпионатов культуристов в Японии.
 Тосака, Эри (род. 1993) — японская спортсменка, борец вольного стиля, трёхкратная чемпионка мира.

См. также 
 Тосака — порода золотых рыбок.